Nisko, een plaats in Polen
 Niederau (Düren), een dorp in de Duitse gemeente Düren
 Niederau (Saksen), een gemeente in Duitsland